HMS Abdiel, nach Abdiel, einem Seraph aus John Miltons Gedicht Paradise Lost, bezeichnet folgende Schiffe der Royal Navy:

 HMS Abdiel (1915), ein Zerstörer der Marksman-Klasse, der vor der Indienststellung im März 1916 noch HMS Ithuriel hieß und im Juli 1936 abgewrackt wurde.
 HMS Abdiel (M39), ein Minenleger der Abdiel-Klasse, der im April 1941 in Dienst gestellt wurde und am 10. September 1943 durch Minen vor Tarent sank.
 HMS Abdiel (N21), ein Minenleger, der im Oktober 1967 in Dienst gestellt und 1988 abgewrackt wurde.